Шенов:

 Шенов — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор.
 Шенов — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор.